Steppe steht für:
 Steppe, baumlose Gras- und Krautlandschaft
 Steppe (Roman), Roman von Piers Anthony (1976)

Steppe ist der Familienname folgender Personen:
 Hilde Steppe (1947–1999), deutsche Pflegewissenschaftlerin
 Jan Karel Steppe (1918–2009), belgischer Kunsthistoriker

Die Steppe steht für:

 Die Steppe, Roman von James Fenimore Cooper (1827), siehe Die Prärie
 Die Steppe (Tschechow), Reisebeschreibung von Anton Tschechow (1888)
 Die Steppe (Film) (La steppa), Film von Alberto Lattuada (1962) 
 Die Steppe (Film, 1978) (Step), Film von Sergei Fjodorowitsch Bondartschuk (1978) 

Siehe auch: